Санта Катарина Запокила има више значења:

 Општина Санта Катарина Запокила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Запокила (Санта Катарина Запокила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику